1961 — одна́ ты́сяча девятьсо́т шестьдеся́т оди́н — может означать:

 1961 — натуральное число между 1960 и 1962.
 1961 год — невисокосный год григорианского календаря.

В СССР 
 Денежная реформа 1961 года

В астрономии 
 NGC 1961 — галактика в созвездии Жираф.

В литературе 
 1961 год в литературе

В искусстве 
 1961 год в кино
 1961 год в театре
 1961 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1961 год в музыке

В науке 
 1961 год в науке

Интересный факт 
Данное число, как и 69, можно одинаково читать при перевёртывании.